Ras el Khaïmah peut désigner :
 Ras el Khaïmah, un émirat des Émirats arabes unis ;
 Ras el Khaïmah, la capitale de l'émirat du même nom.